Cardin y Cardine hacen referencia a varios artículos:

Personas 
Cardin, cantante y compositor vietnamita que formó parte del grupo Asia 4.
Pierre Cardin, diseñador italiano de moda.
Alberto Cardín, uno de los activistas homosexuales españoles más importantes de la Transición y autor destacado de la literatura gay española.
Eugène Cardine, musicólogo y renovador del conocimiento del canto gregoriano.